Hollywood Casino 400 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 267 varv (400,5 miles 644,542 km) på den 1,5-mile långa ovalbanan Kansas Speedway i Kansas City i Kansas i USA. Loppet har körts årligen sedan 2001 och är ett av två Nascar Cup-lopp som årligen som körs på Kansas Speedway, det andra är Adventhealth 400.

Tidigare namn 
 Protection One 400 (2001–2002)
 Banquet 400 Presented by ConAgra Foods (2003–2006)
 LifeLock 400 (2007)
 Camping World RV 400 presented by Coleman (2008)
 Price Chopper 400 presented by Kraft Foods (2009–2010)

Vinnare genom tiderna 

  – Loppet kortat på grund av mörker på icke upplyst bana efter två regnuppehåll.
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Kansas
Återkommande sportevenemang med premiär 2001